Раненбу́рг:

 Раненбург — прежнее название города Чаплыгина.
 Раненбург — железнодорожная станция в Чаплыгине.